Seno steht für:

 Seno (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel in Spanien

Séno steht für:

 Séno, Provinz in der Region Sahel in Burkina Faso
 Séno (Bitinkodji), Weiler in der Gemeinde Bitinkodji in Niger
 Séno (Dessa), Dorf in der Gemeinde Dessa in Niger
 Séno (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Séno (Say), Dorf in der Gemeinde Say in Niger

Seno ist der Familienname folgender Personen:

 Fernanda Seno (1942–1996), portugiesische Dichterin, Schriftstellerin, Journalistin und Lehrerin
 Frank Seno (1921–1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Oemar Seno Adji (1915–1984), indonesischer Politiker und Jurist